Příjmení Nichols nosí více různých osobností:

mužská podoba
 Austin Nichols (* 1980) – americký herec
 Jeff Nichols (* 1978) – americký filmový režisér
 Mike Nichols (1931–2014) – filmový a divadelní režisér
 Mitch Nichols (* 1989) – australský fotbalista
 Vincent Nichols (* 1945) – anglický římskokatolický kněz, arcibiskup, primas a kardinál

ženská podoba s přechýlením
 Barbara Nicholsová (1929–1976) – americká herečka
 Lisa Nicholsová – americká motivační rečnice, učitelka a koučka
 Marisol Nicholsová (* 1973) – americká herečka
 Nichelle Nicholsová (1932–2022) – americká zpěvačka a herečka
 Rachel Nicholsová (* 1980) – americká herečka